

Astronomia 
 Minimo di Maunder – periodo di bassa attività solare verificatosi tra il 1645 e il 1715 circa.
 Maunder – Cratere lunare, così chiamato in onore dell'omonimo astronomo.
 Maunder – Cratere su Marte, così chiamato in onore dell'omonimo astronomo.

Persone 
 Edward Walter Maunder – astronomo britannico.
 Wayne Maunder – attore statunitense